Советское или Садовое — село в Кизлярском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет «Кизлярский»».

Географическое положение 
Населённый пункт расположен в 5 км к северу-востоку от города Кизляр.

История 
Образован как поселок 2-го отделения совхоза «Кизлярский», под названием Советский, позже закрепилось название Садовое.

Постановлением НС РД № 1177 от 29.10.2015 г. село Советское переименовано в Садовое, но переименование не было утверждено Правительством РФ.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживало 394 человека (187 мужчин и 207 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района
Википедия:Статьи о географических объектах с невыясненным официальным названием